Terminus: bolygó Isaac Asimov Alapítvány-univerzumában
 Terminus: ókori római numen, majd isten
 terminus a logikai ítélet egyik eleme
 szakkifejezés
 Terminus a Ki vagy, Doki? egyik epizódja